Ушарова — село в Тобольском районе Тюменской области России, административный центр Ушаровского сельского поселения.

Первое упоминание о деревне Ушаровой датируется 1623 годом в дозорной книге.

Село находится на берегу реки Ушаровская и Ушаровского озера.

Население

Улицы 
 Молодежная улица
 Береговая улица
 Новая улица
 Советская улица
 Лесная улица

Инфраструктура 
 Школа
 Игровая площадка
 Отделение МЧС
 Лесничество
 Ушаровский СК
 Ушаровская ЭП
 Ушаровская водонапорная башня
 Ушаровский ФАП
 Вышка связи компании "Ростелеком"

Примечания

Ссылки 
 Тюменская область. Официальный портал органов государственной власти
 Тобольский муниципальный район Тюменской области. Официальный сайт 
 Ушаровское сельское поселение

Населённые пункты Тобольского района